|-
| 154201 - ||  || 10 aprilie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 154202 - ||  || 16 aprilie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 154203 - ||  || 18 aprilie 2002 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 154204 - ||  || 18 aprilie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 154205 - ||  || 21 aprilie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 154206 - ||  || 18 aprilie 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 154207 - ||  || 5 mai 2002 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 154208 - ||  || 9 mai 2002 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 154209 - ||  || 8 mai 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 154210 - ||  || 9 mai 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 154211 - ||  || 9 mai 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 154212 - ||  || 8 mai 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 154213 - ||  || 10 mai 2002 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 154214 - ||  || 10 mai 2002 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 154215 - ||  || 8 mai 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 154216 - ||  || 9 mai 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 154217 - ||  || 10 mai 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 154218 - ||  || 8 mai 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 154219 - ||  || 8 mai 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 154220 - ||  || 9 mai 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 154221 - ||  || 9 mai 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 154222 - ||  || 8 mai 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 154223 - ||  || 11 mai 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 154224 - ||  || 11 mai 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 154225 - ||  || 11 mai 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 154226 - ||  || 11 mai 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 154227 - ||  || 11 mai 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 154228 - ||  || 11 mai 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 154229 - ||  || 13 mai 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 154230 - ||  || 11 mai 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 154231 - ||  || 10 mai 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 154232 - ||  || 10 mai 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 154233 - ||  || 11 mai 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 154234 - ||  || 11 mai 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 154235 - ||  || 5 mai 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 154236 - ||  || 6 mai 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 154237 - ||  || 6 mai 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 154238 - ||  || 6 mai 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 154239 - ||  || 9 mai 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 154240 - ||  || 10 mai 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 154241 - ||  || 15 mai 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 154242 - ||  || 18 mai 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 154243 - ||  || 18 mai 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 154244 - ||  || 27 mai 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 154245 - ||  || 29 mai 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 154246 - ||  || 29 mai 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 154247 - ||  || 29 mai 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 154248 - ||  || 16 mai 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 154249 - ||  || 17 mai 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 154250 - ||  || 21 mai 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 154251 - ||  || 4 iunie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 154252 - ||  || 6 iunie 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 154253 - ||  || 10 iunie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 154254 - ||  || 10 iunie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 154255 - ||  || 5 iunie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 154256 - ||  || 14 iunie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 154257 - ||  || 15 iunie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 154258 - ||  || 5 iulie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 154259 - ||  || 12 iulie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 154260 - || 2002 PZ || 1 august 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 154261 - ||  || 4 septembrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 154262 - ||  || 4 septembrie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 154263 - ||  || 5 septembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 154264 - ||  || 5 septembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 154265 - ||  || 5 septembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 154266 - ||  || 5 septembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 154267 - ||  || 5 septembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 154268 - ||  || 9 septembrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 154269 - || 2002 SM || 16 septembrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 154270 - ||  || 27 septembrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 154271 - ||  || 26 septembrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 154272 - ||  || 28 septembrie 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 154273 - ||  || 29 septembrie 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 154274 - ||  || 30 septembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 154275 - ||  || 30 septembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 154276 - ||  || 30 septembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 154277 - ||  || 30 septembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 154278 - ||  || 2 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 154279 - ||  || 2 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 154280 - ||  || 2 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 154281 - ||  || 2 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 154282 - ||  || 2 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 154283 - ||  || 2 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 154284 - ||  || 2 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 154285 - ||  || 2 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 154286 - ||  || 1 octombrie 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 154287 - ||  || 4 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 154288 - ||  || 3 octombrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 154289 - ||  || 4 octombrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 154290 - ||  || 4 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 154291 - ||  || 7 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 154292 - ||  || 9 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 154293 - ||  || 9 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 154294 - ||  || 10 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 154295 - ||  || 10 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 154296 - ||  || 10 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 154297 - ||  || 10 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 154298 - ||  || 10 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 154299 - ||  || 11 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 154300 - || 2002 UO || 22 octombrie 2002 || Palomar || NEAT
|-